Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Eurytion le bouvier, qui gardait les bœufs de Géryon ;
 Eurytion le centaure, qui déclencha la guerre contre les Lapithes ;
 Eurytion roi de Phthie, qui fut tué par Pélée.